La categoria 80 kg è stata la terza categoria maschile di peso ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 10 agosto 2012. Hanno partecipato 16 atleti.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. Gli atleti sconfitti dai due finalisti competono tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; i vincitori di questi ottengono il bronzo.

Programma

Tabellone

Ripescaggi

Note

Collegamenti esterni 

M80